Provine ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Provine (1935–2010), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Robert R. Provine (1943–2019), US-amerikanischer Neuropsychologe und Gelotologe 

Siehe auch:
 Provin
 Provins